A Fine Day to Exit е шести студиен албум на британската рок група Anathema, издаден от Music for Nations. Единствения албум, в който Джон Дъглас участва в написването на половината песни.

Състав 
 Даниъл Кавана – китара, клавиши
 Винсънт Кавана – вокали и китара
 Джон Дъглас – барабани
 Дейв Пайбъс – бас
 Лес Смит – клавиши

Гост-музиканти 
 Лий Дъглас – женски вокали
 Росица Цветкова

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 2001 година
Албуми на Анатема